Attaleia () steht für:

 eine antike Stadt in Pamphylien, das heutige Antalya
 Attaleia (Lydien), eine antike Stadt im nördlichen Lydien
 Attaleia (Mysien), eine Ortschaft in Mysien